Francisca María de Borbón (en francés, Françoise-Marie de Bourbon; Maintenon, 25 de mayo de 1677-Saint-Cloud, 1 de febrero de 1749), llamada la segunda Mademoiselle de Blois antes de casarse, fue duquesa de Chartres (1692), y después duquesa de Orleans (1701) por matrimonio.

Primeros años de vida

Era una hija bastarda de Luis XIV de Francia, y de su amante, Madame de Montespan. Se convirtió en hija legitimada de Francia en 1681.

Matrimonio

Su padre la casó el 9 de enero de 1692 con su primo, Felipe de Orleans, duque de Chartres y futuro regente de Francia. Le concedió una dote de dos millones de libras francesas, que no fueron suficientes para vencer las prevenciones de la Casa de Orleans, particularmente las de la princesa palatina, escandalizada por esta alianza.

Descendencia
El matrimonio no fue muy feliz. No obstante tuvieron ocho hijos, siete mujeres y un varón:
 María Isabela (17 de diciembre de 1693-17 de octubre de 1694), Mademoiselle de Valois.
 María Luisa Isabel (20 de agosto de 1695-noche del 20 al 21 de julio de 1719), casada en 1710 con Carlos de Francia, duque de Berry, y en 1719 con el conde de Riom. 
 Luisa Adelaida (13 de agosto de 1698-10 de febrero de 1743), Mademoiselle de Orleans. Tomó los hábitos y fue abadesa de Chelles.
 Carlota Aglaé (20 de octubre de 1700-19 de enero de 1761), Mademoiselle de Valois. Casada en 1720 con Francisco III de Este, duque de Módena.
 Luis I, llamado "el Piadoso" (4 de agosto de 1703-4 de febrero de 1752), duque de Chartres, duque de Orleans (1723). Casado en 1724 con Augusta de Baden-Baden.
 Luisa Isabel (11 de diciembre de 1709-16 de junio de 1742), Mademoiselle de Montpensier. Casada en 1723 con el rey Luis I de España.
 Felipa Isabel (18 de diciembre de 1714-21 de mayo de 1734), Mademoiselle de Beaujolais.
 Luisa Diana (27 de junio de 1716-26 de septiembre de 1736), Mademoiselle de Chartres. Casada en 1732 con el príncipe Luis Francisco I de Borbón-Conti.

Felipe tuvo varias amantes, pero ello no pareció inquietar demasiado a Francisca. En 1701, la muerte de Monsieur la elevó al rango de las primeras damas de la corte, inmediatamente detrás de la duquesa de Borgoña. La duquesa de Orleans fue siempre una mujer enfermiza, que pasaba sus días perezosamente, rodeada por sus damas de compañía, conocidas por ser feas y dóciles.

Las relaciones con su hermana mayor, la duquesa de Borbón, no eran precisamente cordiales, y en 1710 se pelearon a propósito del matrimonio del duque de Berry, último hijo del Gran Delfín. Ambas duquesas tenían dos hijas por casar, pero la duquesa de Orleans supo manejar bien la cuestión; se ganó la simpatía de la duquesa de Borgoña y, sobre todo, de Madame de Maintenon, esposa secreta del rey, de tal suerte que el duque de Berry se casó con María Luisa Isabel de Orleans. Fue un matrimonio infeliz, y apenas casada, el libertinaje de la joven duquesa de Berry escandalizó a la corte.

Últimos años de vida
En 1715, tras la muerte de Luis XIV, Felipe II de Orleans se convirtió en regente de Francia durante la minoría del rey Luis XV. Francisca tenía relaciones muy conflictivas con su escandalosa hija mayor, María Luisa Isabel, ya que después de la muerte de su marido, la duquesa de Berry llevó una vida licenciosa, ocultando repetidos embarazos. Estaba de nuevo encinta cuando falleció en julio de 1719, tres meses después de dar a luz a una niña muerta. En 1721, Francisca casó a dos de sus hijas menores con los infantes de España. En 1723, después de la muerte de su marido, se retiró al Palacio de Saint-Cloud, donde murió en 1749.

Títulos
22 de noviembre de 1681-9 de enero de 1692: Mademoiselle de Blois.
9 de enero de 1692-19 de junio de 1701: Su Alteza Real la duquesa de Chartres.
19 de junio de 1701-2 de diciembre de 1723: Su Alteza Real la duquesa de Orleans.
2 de diciembre de 1723-1 de febrero de 1749: Su Alteza Real la duquesa viuda de Orleans.

Ancestros 

Duquesas consortes de Orleans (casa de Orleans)
Legitimadas de Francia
Borbon, Francisca Maria
Hijos ilegítimos de monarcas de Francia
Duquesas consortes del siglo XVIII
Duquesas de Francia del siglo XVII
Nobles francesas del siglo XVIII
Nacidos en Centro-Valle de Loira
Fallecidos en Saint-Cloud